Појам Ферфилд може да се односи на:
 Ферфилд (Нови Јужни Велс), град у Аустралији у држави Нови Јужни Велс
 Ферфилд (Ајова), град у САД у држави Алабама
 Ферфилд (Алабама), град у САД у држави Алабама
 Ферфилд (Вашингтон), град у САД у држави Вашингтон
 Ферфилд (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
 Ферфилд (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија
 Ферфилд (Тексас), град у САД у држави Тексас
 Ферфилд (Јута), је град у америчкој савезној држави Јута
 Ферфилд (Њу Џерзи), је град у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Ферфилд (Ајдахо), је град у америчкој савезној држави Ајдахо
 Ферфилд (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Ферфилд (Мејн), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Ферфилд (Монтана), је град у америчкој савезној држави Монтана
 Ферфилд (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Ферфилд (Оклахома), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Оклахома
 Ферфилд (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Ферфилд (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Ферфилд (Северна Каролина), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Ферфилд (Тенеси), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Тенеси
 Исабела Ферфилд